Aracana är ett släkte av fiskar. Aracana ingår i familjen Aracanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskartade fiskar
Aracana